Weideli ist der Familienname von
 Hermann Weideli (1877–1964), Schweizer Architekt
 Walter Weideli (1927–2020), Schweizer Schriftsteller und Übersetzer